Augustus FitzRoy
 Augustus FitzRoy, 3:e hertig av Grafton (1735 - 1811)
 Augustus FitzRoy, 7:e hertig av Grafton (1821 - 1918)